K-теория — математическая теория, изучающая кольца, порождённые векторными расслоениями над топологическими пространствами или схемами. В алгебраической топологии эта обобщённая теория когомологий называется топологической K-теорией. В алгебре и алгебраической геометрии соответствующий раздел называется алгебраической K-теорией. Также она играет важную роль в операторных алгебрах и её можно рассматривать как теорию определенных видов инвариантов больших матриц.

K-теория предполагает построение семейств K-функторов, переводящих топологические пространства или схемы в соответствующие кольца; эти кольца отражают некоторые аспекты структуры исходных пространств или схем.
Как и с функторами в категорию групп, используемой в алгебраической топологии, это функториальное отображение даёт возможность легче вычислить некоторые топологические свойства из отображенных колец, чем из исходных пространств или схем.
Примеры результатов, полученных из подхода K-теории, включают теорему Гротендика — Римана — Роха, периодичность Ботта, теорему индекса Атии — Зингера и операции Адамса.

В физике высоких энергий K-теория и, в частности, K-теория c кручением используется в теории струн типа II, где было высказано предположение, что они классифицируют D-браны, напряжённости поля Рамонда — Рамонда, а также некоторые спиноры на обобщенных комплексных многообразиях.

В физике конденсированного состояния K-теория была использована для классификации 
топологических изоляторов, сверхпроводников и устойчивых поверхностей Ферми.

Конструкция Гротендика 
Конструкция Гротендика является необходимым компонентом для построения K-теории. Пусть   -- моноид. Обозначим через  следующее отношение эквивалентности на 

если существует  такое что  Тогда множество  имеет структуру группы , где:

Классы эквивалентности в этой группе следует рассматривать как формальные разности элементов в абелевом моноиде.

Чтобы лучше понять эту группу, рассмотрим некоторые классы эквивалентности абелева моноида . Обозначим единицу моноида как . Во-первых,  для любого , так как мы можем положить  и применить равенство из соотношения эквивалентности, чтобы получить . Это означает

следовательно, у нас есть аддитивный обратный для каждого элемента в . Поэтому на классы эквивалентности  можно смотреть как на формальные разности . Другим полезным наблюдением является инвариантность классов эквивалентности при масштабировании:

 для всех 

Конструкцию Гротендика можно рассматривать как функтор . Он сопряжён слева по отношению к соответствующему забывающему функтору  Другими словами, если  -- абелев моноид,  -- абелева группа, то каждому гомоморфизму абелевых моноидов  можно сопоставить единственный гомоморфизм групп .

Наглядным примером для рассмотрения является абелев моноид  -- множество натуральных чисел. Мы можем видеть, что . Для любой пары  мы можем найти минимальный представитель , используя инвариантность при масштабировании. Например, 

Вообще, если мы положим , то найдем, что

, которое имеет форму  или 

Это показывает, что мы можем рассматривать  как положительные целые числа, а  -- как отрицательные целые числа.

Определения 
Существует ряд основных определений K-теории: два из топологии и два из алгебраической геометрии.

Пусть  -- компактное хаусдорфово топологическое пространство. Обозначим как  множество конечномерных векторных расслоений над  с точностью до изоморфизма, и пусть класс изоморфизма векторного расслоения  обозначается . Так как классы изоморфизма 
векторных расслоений ведут себя хорошо по отношению к прямым суммам, мы можем определить прямую сумму двух элементов  как

Ясно, что  является абелевым моноидом, где единица задается тривиальным векторным расслоением . Тогда мы сможем применить конструкцию Гротендика, чтобы получить абелеву группу из этого абелева моноида. Эта группа называется К-теорией  и обозначается .

 позволяет дать альтернативное описание векторных расслоений как проективных модулей над кольцом  непрерывных комплекснозначных функций на  Затем их можно отождествить с идемпотентными матрицами в некотором кольце матриц . Мы можем определить классы эквивалентности идемпотентных матриц и образовать абелев моноид . Его конструкция Гротендика также называется .

В алгебраической геометрии та же конструкция может быть применена к алгебраическим векторным расслоениям над гладкими схемами. Также есть альтернативная конструкция для любой нётеровой схемы . А именно, на множестве  классов изоморфизма когерентных пучков на  можно ввести отношение эквивалентности:  если есть короткая точная последовательность

Это дает группу , которая изоморфна , если схема  гладкая. На группе  также есть структура кольца, определяемая как

Используя , мы имеем, что

является изоморфизмом колец. Следовательно, мы можем использовать  для теории пересечений.

Ранняя история 
Можно сказать, что эта тема начинается с Александра Гротендика (1957), который использовал его для формулировки своей теоремы Гротендика — Римана — Роха. Название "K-теория" происходит от немецкого "Klasse" ("класс"). Гротендик исследовал когерентные пучки на алгебраическом многообразии "X". Вместо того, чтобы работать непосредственно с пучками, он определил группу, используя классы изоморфизма пучков как образующие, с соотношением, которое идентифицирует любое расширение двух пучков с их суммой. Получившаяся группа называется " K (X)", когда рассматриваются только локально свободные пучки, или "G (X)", когда все пучки когерентные. Любая из этих двух конструкций называется группой Гротендика "K (X)" имеет когомологическое поведение и "G (X)" имеет гомологическое поведение.

Если " X " - гладкое многообразие, то эти две группы одинаковы. Если это гладкое аффинное многообразие, то все расширения локально свободных пучков расщепляются, таким образом, у группы есть альтернативное определение.

В топологии, применяя ту же конструкцию к векторным расслоениям, Майкл Атья и Фридрих Хирцебрух определили "K(X)" для топологического пространства "X" в 1959 году и используя теорему о периодичности Ботта они сделали ее основой расширенной теории когомологий. Это сыграло важную роль во втором доказательстве теоремы Атьи — Зингера об индексе (около 1962 года). Кроме того, этот подход привел к некоммутативной K-теории для C*-алгебр.

Уже в 1955 году Жан-Пьер Серр использовал параллель между векторными расслоениями и проективными модулями для формулировки гипотезы Серра, которая утверждает, что каждый конечно порожденный проективный модуль над кольцом многочленов является 
свободным; это утверждение оказалось верным, но не было доказано лишь 20 лет спустя.
(Теорема Серра — Свана является еще одним аспектом этой аналогии.)

Дальнейшее развитие 
Другим историческим источником алгебраической K-теории была работа Дж. Г. К. Уайтхеда и соавторов о том, что позже стало известно как кручение Уайтхеда.

Затем последовал период, в течение которого были даны различные частичные определения "высших функторов K-теории". Наконец, два полезных и эквивалентных определения были даны Даниэлем Квилленом с использованием теории гомотопий в 1969 и 1972 гг. Вариант был также дан Фридхельмом Вальдхаузеном для изучения "алгебраической K-теории пространств", которая связана с изучением псевдоизотопий.  Много современных исследований высшей K-теории связаны с алгебраической геометрией и изучением .

Соответствующие конструкции, задействующие вспомогательную квадратичную форму, получили название . Это главный инструмент хирургии Морса.

В теории струн, классификация К-теории натяжений полей Рамонда — Рамонда и зарядов стабильных D-бран впервые была предложена в 1997 году.

Примеры 
 Самый простой пример группы Гротендика — это группа Гротендика точки  для поля . Поскольку векторное расслоение над этим пространством является просто конечномерным векторным пространством, который является свободным объектом в категории когерентных пучков (следовательно, и проективным), моноид классов изоморфизма является , в соответствии с размерностью векторного пространства. Соответствующая группа Гротендика равна .
 Одним из важных свойств группы Гротендика нётеровой схемы  является то, что . Следовательно, группа Гротендика любой артиновой -алгебры равна .
 Еще одной важной формулой для группы Гротендика является формула проективного расслоения: если  --  векторное расслоение ранга "r" над нётеровой схемой , то группа Гротендика проективного расслоения  -- это свободный  -модуль ранга "r" с базисом . Эта формула позволяет вычислить группу Гротендика .

Приложения

Виртуальные расслоения 
Одним из полезных применений группы Гротендика является определение виртуальных векторных расслоений. Например, если у нас есть вложение гладких пространств , то есть короткая точная последовательность

где  -- конормальный пучок  в . Если у нас есть особое пространство , вложенное в гладкое пространство , мы определяем виртуальный конормальный пучок как

Другое полезное применение виртуальных расслоений связано с определением виртуального касательного расслоения для пересечения пространств: пусть  -- проективные подмногообразия гладкого проективного многообразия. Тогда мы можем определить виртуальное касательное расслоение их пересечения  как

Концевич использует эту конструкцию в одной из своих работ.

Характеры Чженя 
Классы Чженя могут быть использованы для построения гомоморфизма колец из топологической K-теории пространства 
в (пополнение) его кольца рациональных когомологий. Символ Чженя "ch" линейного расслоения "L" определяется формулой

В более общем случае, если  является прямой суммой линейных расслоений, с первыми классами Чженя  характер Чженя определяется аддитивно

Символ Чженя полезен отчасти потому, что он облегчает вычисление класса Чженя тензорного произведения. Символ Чженя используется в формулировки теоремы Хирцебруха — Римана — Роха.

Эквивариантная K-теория 
Эквивариантная алгебраическая K-теория является алгебраической K-теорией, связанной с категорией  эквивариантных когерентных пучков на алгебраической схеме  с действием линейной алгебраической группы 
, через Q-конструкцию Квиллена; таким образом, по определению,

В частности,  - это Гротендиковская группа . Эта теория была разработана Р. У. Томасоном в 1980-х годах. В частности, он доказал эквивариантные аналоги фундаментальных теорем, таких как теорема локализации.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Источники 
 Grothendieck-Riemann-Roch
 Max Karoubi's Page
 K-theory preprint archive